Afrikatag steht unter anderem für die folgenden Bezeichnungen:
 Afrikatag (Religion), ein dem afrikanischen Kontinent gewidmeter Ehrentag der katholischen Kirche
 Afrikatag (Afrika), der Gründungstag der Organisation für Afrikanische Einheit und bis heute in vielen afrikanischen Ländern ein gesetzlicher Feiertag